Мандагуасу ()  —  муниципалитет в Бразилии, входит в штат Парана. Составная часть мезорегиона Северо-центральная часть штата Парана. Входит в экономико-статистический  микрорегион Асторга. Население составляет 18 403 человека на 2006 год. Занимает площадь 294,010 км². Плотность населения — 62,6 чел./км².

История 
Город основан 14 декабря 1952 года.

Статистика 
 Валовой внутренний продукт на 2003 составляет 112.509.682,00 реалов (данные: Бразильский институт географии и статистики).
 Валовой внутренний продукт на душу населения на 2003 составляет 6.363,31 реалов (данные: Бразильский институт географии и статистики).
 Индекс развития человеческого потенциала на 2000 составляет 0,762 (данные: Программа развития ООН).

География 
Климат местности: субтропический. В соответствии с классификацией Кёппена, климат относится к категории Cfb.

Муниципалитеты штата Парана